Андрей Волконский:
 Волконский, Андрей Андреевич (ум. после 1668) — стряпчий с 1636 года, старший сын князя Андрея Михайловича Волконского.
  
 Волконский, Андрей Романович «Бык» (ум. после 1599) — городовой воевода в правление царей Ивана Грозного и Фёдора Иоанновича.